Бакиријачи има више значења:

 Бакиријачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакиријачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакиријачи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику